Chiesa-oratorio di San Giuseppe a Ligornetto
 Chiesa-oratorio di San Giuseppe a Somazzo, frazione di Mendrisio